«Protection» () — песня, записанная американской певицей Донной Саммер в 1982 году для её десятого студийного альбома Donna Summer. Песня была написана Брюсом Спрингстином, спродюсировал её Куинси Джонс. Песня была выпущена как четвёртый и последний сингл в Европе и Японии. За исполнение этой песни Донна была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное рок-исполнение».

Написание и запись 
Продюсер Дэвид Геффен обратился к Джону Ландау, менеджеру Брюса Спрингстина, чтобы его подопечный написал песню для Донны Саммер, подопечной его лейбла Geffen Records. Спригстин согласился и в кратчайшие сроки написал песню и записал демоверсию со своей группой E Street Band. Когда же Ландау услышал результат, то убедил его оставить песню для себя (вскоре песня вылилась в хит-сингл «Cover Me»). Позже певец написал песню «Protection». В марте 1982 года она была зарегистрирована Бюро авторского права США. В том же месяце он с командой вылетел в Лос-Анджелес, чтобы помочь записать песню Саммер. Помимо сольной версии, артисты записали еще и дуэтную версию, которая однако осталась лежать на полке. Сам Спрингстин записал свою сольную версию песни и планировал включить её в альбом Born in the U.S.A., но в финальный трек-лист песня не попала.

Список композиций 
 Сторона «A»
 «Protection» — 3:35
 Сторона «B»
 «(If It) Hurts Just A Little» — 3:52 (Бенилюкс)
 «State Of Independence» — 4:24 (Япония, Франция)
 «Livin' In America» — 3:52 (Испания)

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1982 года
Песни Донны Саммер
Песни, спродюсированные Куинси Джонсом
Песни, написанные Брюсом Спрингстином
Синглы Warner Bros. Records